Il singolare del torneo di tennis Mantova Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alessio Di Mauro che ha battuto in finale Thierry Ascione 7-5, 7-66.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (primo turno)
 Édouard Roger-Vasselin (semifinali)
 Alessio Di Mauro (Campione)
 Thierry Ascione (finale)

 David Guez (primo turno)
 Pablo Andújar (primo turno)
 Jérôme Haehnel (quarti di finale)
 Gorka Fraile (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mantova Challenger 2007